Challenge Cup 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile
 Challenge Cup 2015-2016 – torneo di pallamano maschile